Phocaea bezeichnet:
 die antike griechische Stadt Phokaia, die heutige türkische Stadt Foça
 einen danach benannten Asteroiden, siehe (25) Phocaea
 die Phocaea-Familie, eine Asteroidenfamilie
 die Segelyacht Phocea